Heinrich von Raesfeld ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Raesfeld (Domherr, † 1573) (1521–1573), Domherr in Münster
 Heinrich von Raesfeld (Domherr, † 1597) (1521–1597), Generalvikar und Domherr in Münster